Trà Giang (Quảng Nam)
 Trà Giang (Quảng Ngãi)
 Trà Giang (Thái Bình)